Felix Götze – calciatore tedesco
 Mario Götze – calciatore tedesco
 Max Götze – pistard tedesco
 Paul Götze – militare e criminale di guerra nazista